

Miscel·lània 
 Pseudònim literari de l'escriptor Hector Hugh Munro

Geografia 
 Kirran, riu del Panjab, a l'Índia
 Saki (Crimea), ciutat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna